Platin kan syfta på

Chris Platin (1924–2008), svensk PR-kvinna
Johan Jacob Platin (1776–1818), svensk hovnotarie och musiker
Pontus Platin (1954–), svensk musiker och programledare

Se även
 Platin (musikgrupp) – en slovensk duo